Hachfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Hachfeld (* 1973), deutsche Sängerin
 Eckart Hachfeld (1910–1994), deutscher Schriftsteller
 Eckart Hachfeld, Pseudonym Volker Ludwig (* 1937), deutscher Dramatiker und Theaterleiter
 Rainer Hachfeld (* 1939), deutscher Karikaturist
 Tilman Hachfeld (1942–2018), evangelisch-reformierter Theologe